Desa Buduran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Buduran (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,64), Jawa Timur, 
 Desa Buduran (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 112,72), Jawa Timur, 
 Desa Buduran (administrativ by i Indonesien, lat -7,60, long 111,87), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar